Overbeck steht für:

 Overbeck (Familienname)
 Overbeck (Hanseatengeschlecht)
 Overbeck (Schermbeck), Ortsteil der Gemeinde Schermbeck
 einen Ortsteil der Gemeinde Ladbergen
 einen Ortsteil der Gemeinde Raesfeld
 das deutsche Autotransportschiff Overbeck, siehe Kong Gudrød

Siehe auch:
 Overbeck-Gesellschaft, Kunstverein in Lübeck
 Overbeck-Museum in Bremen-Vegesack
 Averbeck
 Overpeck
 Overbeek
 Over Beck